Margarites healyi är en snäckart som beskrevs av Dall 1919. Margarites healyi ingår i släktet Margarites och familjen pärlemorsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pärlemorsnäckor
healyi